NGC 4110 (другие обозначения — UGC 7102, MCG 3-31-40, ZWG 98.58, PGC 38441) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Волос Вероники. Открыта Уильямом Рамбо в 1848 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4110
Волосы Вероники (созвездие)